Флаг муниципального образования муниципальный район «Ижемский» Республики Коми Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 13 декабря 2012 года решением Совета муниципального района «Ижемский» № 4-16/12 и 26 декабря 2012 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 8047.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище голубого цвета с отношением ширины к длине 2:3, в центре которого изображены фигуры из герба Ижемского района: жёлтое кольцо, внутри зубчатое, снаружи — зубчатое с малым ромбом на каждом зубце, заполненное зелёным цветом, внутри которого — бегущий иноходью северный олень белого цвета».

Обоснование символики 
История Ижемской земли восходит своими корнями к XVI веку.

Конец XVI — начало XVII веков были отмечены значительными движениями по Печоре и её притокам различного промышленного и торгового люда. Одним их важных путей, ведших на Печору и в Зауралье, стала Вымско-Ижемская водная система. Коми-ижемцы занимались охотой, рыболовством, земледелием, переняли у ненцев и поставили на товарную основу северное оленеводство. Продажа продукции оленеводства, в первую очередь, замши, шкур, мяса, стала основой ижемской экономики.

Ижемский этнос начал складываться во второй половине XVI века. В формировании ижемского этноса приняли участие вымские и удорские коми, северные великорусы и лесные ненцы. К концу феодального периода ижемские коми выработали в основном ту языковую и культурно-бытовую специфику, которая столь заметно отличает их от других народностей коми. Большая часть коми-ижемцев проживает на территории Республики Коми в бассейне средней Печоры, по берегам притоков Печоры — Ижмы и Усы.

Сюжет флага символизирует:

— природные условия района (голубой цвет — реки и озёра района, зелёный — бескрайние лесные просторы и луга), расположенного в подзоне северной и крайне-северной тайги. Лес преимущественно еловый. Встречаются сосна и лиственница. Много естественных лугов, особенно в низовьях реки Ижма;

— культ северного оленя, незаменимого для человека животного в условиях суровой припечорской тайги. Олень — это и мясо, и кожи, и медицинские препараты, это и тягловое животное;

— жёлтый круг с 34 зубцами — указывает на количество населённых пунктов составляющих Ижемский район. Выложенный из элементов национального узора, он подчёркивает самобытность коренного местного населения, его этнос.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Зелёный цвет символизирует природу, весну, здоровье, молодость и надежду.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

История 

Решением Совета муниципального района «Ижемский» от 26 августа 2011 года «Об утверждении герба и флага муниципального района „Ижемский“» был утверждён проект флага района. Данный проект должен был рассматриваться на заседании Совета 5 октября 2011 года, но в последний момент из повестки дня был исключён.

Описание проекта флага гласит: «Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из трёх горизонтальных полос: верхней (зубчатой с однократно зазубренными зубцами) и нижней белого цвета и средней зелёного цвета, ширины которых соотносятся как 1:4:1; в центре зелёной полосы — бегущий к древку олень белого цвета, с рогами и копытами жёлтого цвета и глазом красного цвета».

Верхняя полоса символизирует, что данная местность богата хвойными лесами. Нижняя полоса подчёркивает национальный колорит. Олень символизирует, что местные жители не только занимаются оленеводством, но культ оленя в данном регионе является доминирующим.

Примечания 

Флаги с изображением оленя
Флаги, содержащие зубчатое колесо